Bunjani  su selo u općini Križ, ranije u sastavu bivše općine Ivanić-Grad.

Stanovništvo

Po posljednjem popisu iz 2001. godine, Bunjani su imali 672 stanovnika.

Izvori 
 Izdanje Državnog zavoda za statistiku RH: Narodnosni sastav stanovništva RH od 1880-1991. godine.

 Naselja u Zagrebačkoj županiji